Касто́рий — мужское имя. Известные носители:

 Касторий — мученик Римский. День памяти 18 декабря. Пострадал при императоре Диоклетиане вместе с мучениками Севастианом Медиоланским и Кастулом. Утоплен в море.
 Касторий — мученик Сирмийский. День памяти 8 ноября. Покровитель скульпторов.
 Касторий (географ) — римский географ середины IV века, один из составителей Пейтингеровой таблицы.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки